Ајала има више значења:

 Општина Ајала (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Ајала (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику